Pembroke College est un collège de l'université de Cambridge.
 Pembroke College est un collège de l'université d'Oxford.

no:Pembroke College